Anne Percin – scrittrice francese
 Antoine-Louis de Percin – politico francese
 Patrick Percin – ex calciatore francese martinicano, attaccante
 Vahide Perçin – attrice turca